Гунчак () — украинская фамилия. Известные носители:

 Гунчак, Руслан Иванович (род. 1979) — украинский футболист.
 Гунчак, Тарас Григорьевич (род. 1932) — украинский учёный-историк, общественный деятель.